Aprilia può riferirsi a:

Geografia 
 Aprilia, comune italiano del Lazio nella provincia di Latina
 Aprilia Marittima, località italiana, frazione dei comuni friulani di Latisana e Marano Lagunare in provincia di Udine

Altro
 Aprilia, industria motociclistica italiana di Noale (VE) in Veneto
 Aprilia Racing, divisione sportiva della citata industria
 Lancia Aprilia, autovettura italiana prodotta dalla Lancia tra il 1937 e il 1949